Osoby o nazwisku Lucae:
 August Lucae (1835–1911) – niemiecki lekarz, otorynolaryngolog
 Richard Lucae (1829–1877) – niemiecki architekt